Чка́ловск — названия населенных пунктов, названных в честь легендарного советского лётчика В. П. Чкалова:

Казахстан 

 Чкаловск — прежнее название села Молодежное в Карасуском районе Костанайской области.

Россия 

Чкаловск — город, центр Чкаловского района Нижегородской области.
Чкаловск — посёлок, входящий в состав Калининграда.

Таджикистан 

 Чкаловск — в 1956—2016 годах название города Бустон в Таджикистане.

См. также 
 Чкалов — основная страница разрешения неоднозначностей, связанных с термином «Чкалов»
 Чкалова
 Чкаловка
 Чкалово
 Чкаловская
 Чкаловский
 Чкаловское
 Чкаловец